Натуральне число 1085
 1085 рік до нашої ери
 1085 рік нашої ери